Eruption è l'equivalente in lingua inglese della parola "eruzione".

Eruption  – brano del gruppo musicale Van Halen;
Eruption  – gruppo musicale tedesco degli anni 1970-80.
 Eruption  – album in studio dei Kluster pubblicato nel 1971